Дек может означать:
 Дек —  палуба парусных военных судов.
 Дек — жаргонное название двухсторонней очереди.

См. также 
 Дека